Typ 53 (auch Type 53) steht für:

 Bristol Typ 53, ein experimentales britisches Militär-Flugzeug
 Bugatti Type 53, ein Automodell des Herstellers Bugatti
 Cadillac Type 51, ein Automodell des Herstellers Cadillac
 VW Corrado (Typ 53i), ein Sportcoupé der Marke Volkswagen, sioehe VW Corrado
 Typ 53 Torpedo, ein russischer Torpedo
 Typ 53 Karabiner, eine chinesische Version des Mosin-Nagant
 Typ 53 Maschinengewehr, eine chinesische Version des Infanterie-Maschinengewehr DP
 Typ 53 schweres Maschinengewehr, eine chinesische Version des Gorjunow SG-43
 Typ 53 Granatwerfer, eine chinesische Version des 82-mm-Granatwerfer BM-37
 Tarasque Type 53 T2, eine 20-mm-Flugabwehrkanone der französischen Armee, siehe 20-mm-Flak Tarasque

Abkürzung